Ниже приводится список троцкистских организаций по странам. В нём перечислены только партии, существующие в настоящее время и которые идентифицируют себя идеологически как троцкистские, также включены троцкистские фракции.

Список 
  Россия — «Марксистская тенденция», Революционная рабочая партия, Российское социалистическое движение, «Социалистическая альтернатива».
  Казахстан — Социалистическое сопротивление Казахстана.
  Финляндия — , «».
  Швеция — «Революция» (Левая партия), Социалистическая партия, Социалистическая партия справедливости, Рабочая сила, «Международные социалисты».
  Норвегия — Международная лига Норвегии, «Международные социалисты».
  Дания — «Революция», «Международные социалисты» (Красно-зелёная коалиция).
  Германия — «Искра — марксистские левые», Международная социалистическая левая, Революционная интернационалистическая организация, Революционная социалистическая лига, Партия социалистического равенства, «Социалистическая альтернатива», «Рабочая сила».
  Австрия — «Искра/Социалистическая молодежь Австрии», Линксвенде (Левый поворот), Социалистическая левая партия (Австрия), «Точка зрения рабочих».
  Швейцария — «Искра/Молодые социалисты Швейцарии», «Солидарность».
  Великобритания — Международная марксистская тенденция, Альянс за рабочую свободу, Коммунистическая лига, Международная социалистическая лига, «Рабочая сила», Социалистическое действие, Социалистический призыв, Партия социалистического равенства, «Социалистическое сопротивление», Социалистическая рабочая партия, Рабочая революционная партия, Спартаковская лига Великобритании, «Борьба рабочих», Рабочий интернационал за восстановление Четвёртого Интернационала.

Примечания 

Троцкисты
Троцкизм
Коммунизм
Социализм
Политика
Коммунистические партии